El nombre Liu Wei puede referirse a las siguientes personas:

Liu Wei, tenista de mesa chino;
Liu Wei, boxeador chino;
Liu Wei-Ting, practicante de taekwondo taiwanés.